«All Fall Down» () — песня новозеландской метал-группы Devilskin, записанная в 2019 году.

История 
Сингл «All Fall Down» вышел 4 апреля 2019 на новозеландском лейбле  в Окленде. Песня вошла в мини-альбом Everybody's High but Me, вышедший 20 марта 2020 года, а затем в студийный альбом Red, вышедший 3 апреля того же года.

Песня об упадке общества и мученической смерти тысячелетия. Действие в ней происходит в мрачном будущем, где людей кормят ложью и приковывают к машине, которая пожирает нас во имя прогресса. Призыв к пробуждению начинается с одного человека.

Песня получила высокие положительные отзывы музыкальных критиков. В недельном чарте Recorded Music NZ она заняла 1-е место.

На песню также был снят музыкальный видеоклип.

Участники записи

Состав группы 
 Дженни Скуландер () — вокал
 Тони Винсент () — гитара, бэк-вокал
  () — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Мартин () — ударные, фортепиано

Работали над записью 
 Музыкальный продюсер — 
 Мастеринг — Райан Смит (Sterling Sound)
 Микширование — Саймон Гудинг и 
 Режиссёр-постановщик музыкального видеоклипа — Шаэ Стерлинг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Синглы 2019 года